Джорджи може да се отнася за:
 Елза Де Джорджи (1914 – 1997), италианска актриса
 Камила Джорджи (р. 1991), италианска тенисистка